Fulton megye (Arkansas)
Fulton megye (Georgia)
Fulton megye (Illinois)
Fulton megye (Indiana)
Fulton megye (Kentucky)
Fulton megye (New York)
Fulton megye (Ohio)
Fulton megye (Pennsylvania)